Sutinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Kalevi Sutinen (1915-1945), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1930), athlète finlandais en saut à la perche
Timo Sutinen (né en 1949), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois